Мекáй Ти́ра Фáйфер (, род. 29 декабря 1974, Нью-Йорк) — американский актёр, продюсер, режиссёр.

Биография 
Родился в Гарлеме (), в одном из районов Нью-Йорка. Он и его братья росли без отца и воспитывались их матерью — Родой Файфер (), учительницей средней школы.

Первая актёрская работа была связана с фильмом Спайка Ли — «Толкачи» () (1995), где главные роли вместе с ним играли Харви Кейтель и Джон Туртурро. Следующей значительной работой после столь удачного дебюта стала картина Дэнни Кэннона — «Я всё ещё знаю, что вы сделали прошлым летом» () (1998), где совместно с ним, в главных ролях, играла Дженнифер Лав Хьюитт.

Наиболее известная работа Мекая — это роль в телесериале «Скорая помощь», где он сыграл доктора Грегори Пратта, за которую он два года подряд (2004—2005) получал награду Image Awards, в категории «Outstanding Supporting Actor in a Drama Series», а также награду «TV Land Awards», которую получил в 2009 году, в числе основных актёров сериала «Скорая помощь».

Мекай Файфер снимался в сериале «Обмани меня».

Личная жизнь 
Мекай Файфер имеет двух детей, сын Омикая () от Малинды Уильямс () (развод) и второй сын Мекай Файфер младший от Они Сурейфа ().

Фильмография

Награды и номинации

American Black Film Festival 
 2002 — «Rising Star Award»

Black Reel Awards 
 2000 — Премия «Black Reel» за роль в фильме «Урок перед смертью» (1999)

Примечания

Ссылки 
 

Киноактёры США